Richard Barrett – avvocato e attivista statunitense
 Richard Barrett – calciatore irlandese
 Richard Barrett – compositore britannico
 Richard Barrett – musicista statunitense